— запись кириллицей нескольких японских фамилий.

Известные носители:
 Миядзава, Киити (1919—2007) — японский политик, 78-й Премьер-министр Японии.
 Миядзава, Кэндзи (1896—1933) — японский поэт, деятель культуры.
 Миядзава, Риэ (род. 1973) — японская актриса.
 Миядзава, Саэ (род. 1990) —  японский идол, певица и актриса, участница поп-группы «AKB48».
 Миядзава, Хироюки (род. 1991) — японский лыжник.